

Toponyme 

 La Loggia, commune italienne du Piémont
La Loggia un quartier de Palerme, également appelé Castellammare

Patronyme 

 Enrico La Loggia (1872-1960), homme politique, député antifasciste puis artisan de l'autonomie sicilienne ;
 Enrico La Loggia (1947), homme politique de Forza Italia (1994), ministre des gouvernements Berlusconi
 Gaetano La Loggia (1808-1889), médecin et homme politique, ministre de Garibaldi
 Giuseppe La Loggia (1911-1994), homme politique de la Démocratie chrétienne, président de la Région sicilienne

Homonymie